Примож Брезец (; родился 2 октября 1979 в Постойне, СР Словения, СФРЮ) — словенский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.

Карьера

Европа 
Брезец вырос в небольшом городке Сежана, где играл за команду «Крашки Зидар». В чемпионате Словении с 1998 по 2001 год играл за «Олимпию» из Любляны. Следующие 7 сезонов Брезец провел в НБА, а в 2008 году вернулся в Европу. 20 июля он подписал контракт с римским «Виртусом» на 2 года.

26 сентября 2010 года Брезец подписал контракт с баскетбольным клубом «Красные Крылья» (Самара).

В июле 2011 года подписал контракт с баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Однако в этом клубе заиграть ему не удалось, и в начале марта 2012 года он был обменян в «Нижний Новгород».

НБА 
На драфте НБА 2000 года Брезец был выбран под 27-м номером командой «Индиана Пэйсерс», где провёл 3 сезона, получая мало игрового времени. В 2004 году в результате драфта расширения перешёл в «Шарлотт Бобкэтс». 14 декабря 2007 года Брезец вместе с Вальтером Херрманном был обменян в «Детройт Пистонс» на Назра Мохаммеда.

21 февраля 2008 года Брезец был обменян в «Торонто Рэпторс» на Хуана Диксона. В своём дебютном матче за «Рэпторс» против «Нью-Йорк Никс» он набрал 11 очков, сделал 3 подбора и один блок-шот, проведя на площадке 13 минут.
 
В августе 2009 года вернулся в НБА, подписав контракт с командой «Филадельфия Севенти Сиксерс».

18 февраля 2010 года Брезец вместе с Ройалом Айви был обменян в «Милуоки Бакс» на Джоди Микса и Франциско Элсона.

Сборная Словении 
Примож Брезец является игроком сборной Словении. За сборную играл на чемпионатах Европы 2003, 2005, 2009, чемпионате мира 2006 и 2010.

Достижения 
  Чемпион Кипра: 2014/2015
  Чемпион Словении (2): 1998/1999, 2000/2001
  Обладатель Кубка Словении (3): 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на NBA.com
 Профиль на Euroleague.net
 Профиль на Interbasket.net

Родившиеся в Постойне
Баскетболисты Словении
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки сборной Словении по баскетболу
Чемпионы Словении по баскетболу
Центровые